Danny Alves (Caracas, Venezuela, 1983. augusztus 7. –) portugál labdarúgó, támadó középpályás. Jelenleg a cseh Slavia Praha játékosa.

Pályafutás

Klubcsapatok 
Venezuelában kezdett futballozni. 15 éves korában családjával együtt Portugáliába költözött. A C.S. Marítimo utánpótlás csapatában kezdte meg európai karrierjét. 2000-ben már bemutatkozhatott a felnőttek között is. Két évvel később már a Sporting Lisszabont erősítette. Egy idénnyel később újra a Marítimo csapatánál játszott, kölcsönben.

2005-ben A Gyinamo Moszkva együtteséhez szerződött, ahol három év alatt alapemberré vált és 97 mérkőzésen 16 gólt szerzett. Majd 2008. augusztus 26-án, a friss UEFA-kupa győztes Zenyit csapatával írt alá szerződést. A 30 millió eurós vételára az orosz bajnokságban rekordnak számított.

Új csapatában jól sikerült a bemutatkozása, hiszen az UEFA-szuperkupa döntőn a Manchester United ellen 2-1 arányban megnyert mérkőzés második gólját ő szerezte, illetve őt választották meg a meccs legjobbjának is.

Válogatott 
Korábban a venezuelai válogatottba is kapott meghívót, de visszautasította a portugál labdarúgó-válogatottban való szereplés reményében. Azóta már bemutatkozott az európai csapat színeiben is.

Sikerei, díjai 
 2004-ben a portugál U21-es válogatottal Európa bajnoki bronzérmes
 2004-ben olimpiai résztvevő
 2007-ben beválasztották az orosz bajnokság legjobb 33 játékosa közé
 2008-ban UEFA szuper kupa győztes
 Orosz bajnok: 2010, 2011-12, 2014-15
 Orosz kupagyőztes: 2010
 Orosz szuperkupa-győztes: 2011
 Az év játékosa az orosz bajnokságban: 2010
 2008-ban részt vett az Európa-bajnokságon a portugál válogatottal

További információk 
 A Zenyit hivatalos oldala
 Danny Alves a soccer.ru oldalán

Portugál labdarúgók
A Sporting labdarúgói
A Zenyit Szentpétervár labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A Slavia Praha labdarúgói
Portugál olimpikonok
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
1983-ban született személyek
A Marítimo labdarúgói
Élő személyek